Krokatjärn kan syfta på:
Krokatjärnen, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Krokatjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Se även
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn